Куатретондета (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комтат. Занимает площадь 16,70 км². Население — 122 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico municipal de Cuatretondeta
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Cuatretondeta en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana

Муниципалитеты Аликанте